Gornji Rujani
Donji Rujani
NK Rujani Čelebić
Memorijalni centar Rujani